Les villes d'Espagne () se concentrent dans deux zones : l'aire urbaine de Madrid et d'autres villes comme Séville, Saragosse, Murcie, Valladolid ou Cordoue et les côtes, qui comptent des villes comme Barcelone, Valence, Malaga, Bilbao, Murcie, Palma de Majorque, Gijón, Las Palmas de Grande Canarie, La Corogne, Alicante, Cadix, ou Santander.

Les Grandes Villes d'Espagne sont définies dans la loi des Grandes Villes d'Espagne (Loi 57/2003, du 16 décembre). En 2013, il y en avait 58. Ainsi, on considère comme grandes villes espagnoles:
les communes qui comptent plus de  - Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Saragosse, Malaga, Murcie, Palma de Majorque, Las Palmas de Grande Canarie, Bilbao, Alicante, Cordoue, Valladolid, Vigo, Gijón et Hospitalet de Llobregat.
les capitales provinciales de plus de  - Vitoria, La Corogne, Grenade, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, Pampelune, Almeria, Saint-Sébastien, Burgos et Santander.
les capitales provinciales, régionales ou sièges d'institutions, l'ayant décidé la communauté autonome - Carthagène,  Albacete, Castellón de la Plana, Logroño, Orense, Lugo, Saint-Jacques-de-Compostelle, Guadalajara, Tolède, Pontevedra, Ciudad Real, Arrecife, Mérida et Cuenca. 
des villes parce que leur communauté autonome l'a décidé - Elche, Jerez de la Frontera, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Parla, Alcobendas, Lorca, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, Talavera de la Reina, Torrevieja, Torrente, Orihuela, Gandia et Ferrol.

En 2017, l'Espagne compte  communes.

Plus grandes aires urbaines espagnoles en 2023

Communes de plus de

Galerie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des noms latins des villes de la péninsule Ibérique

Liens externes 

 City population
 Institut National des Statistiques

Espagne
ListeVilles
Liste en rapport avec l'Espagne